Satala steht für:

antike Städte:
 Satala (Kleinarmenien)
 Satala (Lydien)

Bistümer:
 Titularbistum Satala in Armenia
 Titularbistum Satala in Lydia